Паули́на (от ) — женское имя. Известные носители:

Только имена 
 Юлия Сервиана Паулина — племянница римского императора Адриана.
 Элия Домиция Паулина — сестра римского императора Адриана.
 Домиция Паулина — мать римского императора Адриана.

Известные по имени 
 Паулина Вальдек-Пирмонтская (1855—1925) — принцесса Вальдек-Пирмонтская, княгиня Бентгейм-Штейнфурт.
 Паулина Вюртембергская (1810—1856) — принцесса Вюртембергская, герцогиня-консорт Нассау.
 Паулина Саксен-Веймар-Эйзенахская (1852—1904) — наследная принцесса Саксен-Веймар-Эйзенахская.
 Паулина Тереза Вюртембергская (1800—1873) — дочь герцога Людвига Вюртембергского и принцессы Генриетты Нассау-Вейльбургской.

Другое 
 (278) Паулина — астероид.
 «Паулина» — поэма Роберта Браунинга 1833 года.

См. также